Varena kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Varena, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Litauen 

 Varėna (ort), Alytus län, 
 Varėna (kommun), Alytus län,